Three Came Home (bra Feras Que Foram Homens) é um filme estado-unidense de 1950, dos géneros drama e guerra, realizado por Jean Negulesco, com guião de Nunnally Johnson baseado na autobiografia homónima de Agnes Newton Keith.

Sinopse 
Um grupo de civis europeus que vivem em Bornéu é capturado pela Marinha Imperial Japonesa durante a Guerra do Pacífico. Separada do marido, a heroína, interpretada por Claudette Colbert, é internada com seu filho no campo de prisioneiros de guerra até a derrota do Império do Japão em 1945.

Elenco 
 Claudette Colbert como Agnes Newton Keith
 Patric Knowles como Harry Keith
 Florence Desmond como Betty Sommers
 Sessue Hayakawa como Coronel Suga
 Sylvia Andrew como Henrietta
 Mark Keuning como George Keith
 Phyllis Morris como Irmã Rose
 Howard Chuman como Tenente Nekata
 Patricia O'Neal como Mulher britânica (não creditada)
 Jerry Fujikawa como Soldado japonês (não creditado)

As prisioneiras foram interpretadas por Drue Mallory, Carol Savage, Virginia Kelley, Mimi Heyworth e Helen Westcott.

Filmes com trilha sonora de Hugo Friedhofer
Filmes dos Estados Unidos de 1950
Filmes de drama biográfico dos Estados Unidos
Filmes de drama biográfico da década de 1950
Filmes de drama de guerra dos Estados Unidos
Filmes de drama de guerra da década de 1950
Filmes sobre a Guerra do Pacífico (Segunda Guerra Mundial)
Filmes dirigidos por Jean Negulesco
Filmes sobre prisioneiros de guerra
Filmes baseados em biografias
Filmes sobre presídios femininos
Filmes baseados em obras de autores dos Estados Unidos
Filmes da 20th Century Studios
Filmes em língua inglesa
Filmes em preto e branco